Франц Йегер ():
 Йегер, Франц (1743—1809) — австрийский архитектор.
 Йегер, Франц (1796—1852) — немецкий певец (тенор) и композитор.
  (род. 1941) — швейцарский экономист и политик.